Nummer (von lat. numerus „(An-)Zahl“) bezeichnet:
 eine als Identifikator zugeordnete Identifizierungsnummer, siehe z. B.:
 Flugnummer
 Hausnummer
 Kraftfahrzeugkennzeichen
 Ordnungszahl eines chemischen Elements (Kernladungszahl)
 Organisationsmittel, siehe: Nummerung
 Rückennummer beim Sport
 Telefonnummer
 Zugnummer 
 ein Nummernzeichen, als Abk. „Nr.“ oder spezielles Schriftzeichen (№)
 die Größe eines Kleidungsstücks, siehe:
 Konfektionsgröße, Maßangabe bei Kleidung
 Schuhgröße, Maßangabe bei Schuhwerk
 ein Gliederungselement einer künstlerischen Darbietung, siehe Nummer (Darstellende Kunst), im Besonderen
 ein Sketch-Element in einer Nummernkomödie, siehe Stand-up-Comedy
 eine Einzeldarbietung in einer Revue
 ebenso: ein Musikstück
 vulgär den Geschlechtsverkehr

Siehe auch: 
 Bowfingers große Nummer, Die große Nummer
Zahl, Zahlzeichen